Sjurjuktjach è un toponimo che può riferirsi a due fiumi della Repubblica della Jacuzia, in Russia:
Sjurjuktjach (affluente della Indigirka);
Sjurjuktjach (affluente del Selljach).